Voici la liste des planètes mineures numérotées de 242001 à 243000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 242001 à 243000

242001-242100

242101-242200

242201-242300

242301-242400

242401-242500

242501-242600

242601-242700

242701-242800

242801-242900

242901-243000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000